„Птице небеске” је југословенска телевизијска серија снимљена 1989. године у продукцији ТВ Загреб.

Епизоде

Улоге 

|-
|Зијад Грачић || Гроф (5 еп. 1989)
|-
|Жарко Поточњак || Мотка (5 еп. 1989)
|-
|Мато Ерговић || (2 еп. 1989)
|-
|Јосип Генда || (2 еп. 1989)
|-
|Емил Глад || (2 еп. 1989)
|-
|Ивица Катић || (2 еп. 1989)
|-
|Зоја Одак || (2 еп. 1989)
|-
|Зорко Рајчић || (2 еп. 1989)
|-
|Фабијан Шоваговић || (2 еп. 1989)
|-
|Инге Апелт || (1 еп. 1989)
|-
|Реља Башић || (1 еп. 1989)
|-
|Бранко Бонаци || (1 еп. 1989)
|-
|Ратко Буљан || (1 еп. 1989)
|-
|Борис Бузанчић || (1 еп. 1989)
|-
|Младен Црнобрња || (1 еп. 1989)
|-
|Аријана Чулина || (1 еп. 1989)
|-
|Вања Драх || (1 еп. 1989)
|-
|Анте Дулчић || (1 еп. 1989)
|-
|Борис Фестини || (1 еп. 1989)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Санда Фидершег || (1 еп. 1989)
|-
|Иво Грегуревић || (1 еп. 1989)
|-
|Душко Груборовић || (1 еп. 1989)
|-
|Изет Хајдархоџић || (1 еп. 1989)
|-
|Вида Јерман || (1 еп. 1989)
|-
|Давор Јурешко || (1 еп. 1989)
|-
|Перо Јуричић || (1 еп. 1989)
|-
|Љубо Капор || (1 еп. 1989)
|-
|Вјенцеслав Капурал || (1 еп. 1989)
|-
|Драгутин Клобучар || (1 еп. 1989)
|-
|Отокар Левај || (1 еп. 1989)
|-
|Данко Љуштина || (1 еп. 1989)
|-
|Витомира Лончар || (1 еп. 1989)
|-
|Фрањо Мајетић || (1 еп. 1989)
|-
|Лела Маргитић || (1 еп. 1989)
|-
|Ива Марјановић || (1 еп. 1989)
|-
|Перица Мартиновић || (1 еп. 1989)
|-
|Марино Матота || (1 еп. 1989)
|-
|Жељко Мавровић || (1 еп. 1989)
|-
|Борис Михољевић || (1 еп. 1989)
|-
|Весна Орел || (1 еп. 1989)
|-
|Божидар Орешковић || (1 еп. 1989)
|-
|Зоран Покупец || (1 еп. 1989)
|-
|Жарко Савић || (1 еп. 1989)
|-
|Радослав Спицмилер || (1 еп. 1989)
|-
|Ивица Задро || (1 еп. 1989)
|-
|Крешимир Зидарић || (1 еп. 1989)
|-
|Ранко Зидарић || (1 еп. 1989)
|-
|Звонимир Зоричић || (1 еп. 1989)
|-
|Миа Беговић || (непознат број епизода)
|-
|Вили Матула || (непознат број епизода)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Хрватске серије